Санчо II:
 Санш II Санше (герцог Васконии) (ум. 864) — граф, позднее герцог Васконии.
 Санчо II Абарка (ум. 994) — король Наварры.
 Санчо II (король Кастилии) (1040—1072) — король Кастилии и Леона.
 Саншу II (1207—1248) — четвёртый король Португалии.

См. также 

 Санчо